San Pedro Apóstol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Apóstol, Zacatecas, ort, Huanusco, 
 San Pedro Apóstol (kommun), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar